

Montanhas 
Jura (cordilheira) — maciço na fronteira franco-suíça
Monts Jura — montanhas da cordilheira do Jura
Montes Jura — montanha na lua

Lugares 
Jura (departamento) — departamento francês
Jura (cantão) — cantão suíço
Jura (Escócia) — ilha na Escócia

Outros 
Jura (canção) — canção de Zeca Pagodinho
Jura (telenovela) — telenovela portuguesa da SIC

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música